Бугге — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1764—1849) — норвежский религиозный и политический деятель.
 Бугге, Софус (1833—1907) — норвежский языковед, исследователь Эдды.